Kabinett Rudinì steht für folgende Regierungen Italiens:
 Kabinett Rudinì I, 28. Kabinett des Königreiches (1891–1892), historische Rechte und Linke
 Kabinett Rudinì II, 32. Kabinett des Königreiches (1896–1896), historische Rechte und Linke
 Kabinett Rudinì III, 33. Kabinett des Königreiches (1896–1897), historische Rechte und Linke
 Kabinett Rudinì IV, 34. Kabinett des Königreiches (1897–1898), historische Rechte und Linke
 Kabinett Rudinì V, 35. Kabinett des Königreiches (1898), historische Rechte und Linke